Подобас — посёлок на реке Подобас в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
До 1917 г. входил в состав Томской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.

Был, по состоянию на 2002 год, административным центром Подобасского сельсовета.

География 
Посёлок Подобас расположен в южной части Кемеровской области и находится на берегу рек Томь и её притока Подобасс. Смыкается с запада с окраиной г. Мыски.

Уличная сеть
состоит из 22 географических объектов:
 Переулки — Алтайский пер., Весенний пер., Железнодорожный пер., Школьный пер.
 Улицы — ул. Береговая, ул. Гагарина, ул. Дорожная, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Луговая, ул. Подобасская, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Спартака, ул. Тружеников, ул. Шоссейная, ул. Южная.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от общей численности населения в 1052 жителя.

Известные жители 
В посёлке родился  Василий Михайлович Панин (28 ноября 1929 — 8 октября 2008) — Герой Социалистического Труда.

Инфраструктура 
МБОУ СОШ № 12 (нумерация идет с г. Мыски).

Транспорт 
Через посёлок проходит автомобильная дорога регионального значения и Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск (идентификационный номер 32К-2). Остановки Нижний Подобасс, Подобасс.

Железная дорога (остановочный пункт 39 километр).

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа